

События 
 37 — крнсулы: Марк Випсаний Агриппа (63—12 до н. э.) и Луций Каниний Галл (оба — плебеи); консул-суффект: Тит Статилий Тавр (вместо Каниния, плебей); проконсул: Гай Орконий, сын Гая (в Ахайе); преторы: Ауфидий Луск (или Луркон) и (Гай) Гиррий (Постум); плебейский эдил: Марк Оппий; квиндецемвир священнодействий: Гай Юлий Цезарь Октавиан; понтифик: Публий Вентидий Басс.
 37 — продолжение войны с Помпеем. Март — Примирение Октавиана и Антония в Таренте. Антоний дал Октавиану 120 кораблей, взамен получив 20 000 легионеров. Срок триумвирата продлён на 37-33 годы. Зима — Октавиан занимается подготовкой флота, строит гавань при Байях.
 37 — Антоний в Сирии. Он вызвал Клеопатру в Антиохию и женился на ней. Клеопатре он отдал Финикию, Келесирию, Кипр, часть Иудеи и Внешнюю Набатейскую Аравию.
 37 — римская армия Антония пленила Антигона и казнила его. Гиркан вновь стал первосвященником. Ирод стал царём.
 37—34 — царь Иудеи Ирод Великий (73-4). Женат на Мариамне, внучке Гиркана II.
 37—32 — царь Парфии Фраат IV, сын Орода II.
 37 — возникновение царства Когурё в Корее.
 37—20 — правитель Когурё Тонмён-ван (Чумон).

Скончались 
 37, ок. — Публий Вентидий Басс (род. ок. 98 до н. э.), сподвижник Гая Юлия Цезаря и Марка Антония, консул-суффект 43 года до н. э.

См. также

Примечания